PTP ( — «протокол точного времени») — протокол, используемый для синхронизации часов по компьютерной сети. В локальных сетях он достигает точности синхронизации менее микросекунды, что обеспечивает удобство для измерительных систем и систем управления.

PTP был изначально определён как стандарт IEEE 1588—2002 с официальным названием «Стандарт протокола синхронизации точного времени для сетевых измерительных систем и систем управления» и опубликован в 2002 году. В 2008 году была выпущена новая редакция стандарта IEEE 1588—2008. В новой версии, известной как PTP Version 2, повышена точность и устойчивость, но была потеряна обратная совместимость с оригинальной версией 2002—2003 годa.

IEEE 1588—2008 вводит понятие Transparent Clock (ТС), относящееся к сетевому оборудованию, которое используется для передачи сообщений PTP. TC изменяет содержание сообщения PTP, когда они проходят через устройство. Метки времени в сообщениях корректируются на величину времени, потраченного на прохождение через сетевое оборудование. Эта схема повышает точность раздачи времени потребителям, компенсируя изменчивость времени доставки сообщений по сети.

Примечания

Ссылки 
 NIST IEEE 1588 site
 PTP documentation at InES
 PTP and Synchronization of LTE mobile networks
 Hirschmann PTP Whitepaper

Стандарты IEEE
Протоколы прикладного уровня